La Côte kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Côte, kommun i departementet Haute-Saône,

Schweiz 

 La Côte-aux-Fées, ort och kommun, Neuchâtel,